Kmetty József (1942) labdarúgó (Salgótarjáni BTC)
 Kmetty József (1968) villamosmérnök, menedzser, vezérigazgató (Kürt Zrt.)